Деифоб — древнегреческий герой.
 (1867) Деифоб — крупный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.